Lilla Högholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lilla Högholmen, Kyrkslätt, Nyland, 
 Lilla Högholmen, Sibbo, Nyland, 
 Lilla Högholmen, Borgå, Nyland,

Se även
Högholmen (olika betydelser)
Stora Högholmen

Robotskapade Finlandförgreningar